Svenska Superligan för herrar 2017/2018 var Sveriges högsta division i innebandy för herrar säsongen 2017/2018. 14 lag deltog i serien, 12 från den föregående säsongen och två nykomlingar från de två allsvenska serierna. Alla lag deltog i en grundserie om totalt 32 omgångar, där de åtta främsta gick vidare till slutspel och de två sista flyttades ner till Allsvenskan. Slutspelet avgjordes i kvartsfinal- och semifinalserier över bäst av sju matcher, följt av finalen som spelades i Globen 21 april 2018. Team Thorengruppen SK och AIK lämnar högsta serien och spelar i Allsvenskan säsongen 2018/2019. Nykomlingar i SSL 2018/2019 blir FBC Kalmarsund och Lindås IBK.

Storvreta IBK blev svenska mästare efter att ha besegrat IBF Falun i finalen.

Se bilder från finalen här.

Tabell

Slutspel

Källor 

Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2018
Innebandysäsongen 2017/2018
2017